Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Guangzhou International Women’s Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a –-páros volt, ebben az évben azonban külön indultak el a versenyen.  partnere , míg  Tetyana Luzsanszka oldalán játszott. Előbbiek a negyeddöntőben, utóbbiak az elődöntőben estek ki.

A versenyt a Tamarine Tanasugarn–-kettős nyerte meg, a döntőben 2–6, 6–2, [10–8]-ra legyőzve az első kiemelt Jarmila Gajdošová–Monica Niculescu-duót. A thaiföldi és a kínai játékos első közös tornáját nyerte meg, összességében Tanasugarnnak ez volt karrieje nyolcadik páros diadala, míg nak a harmadik.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
Eredmények

P